Ко́ппола:

 Копола () — традиційна чоловіча сицилійська кепка.
 Коппола — прізвище.